Walter Esser (Thale, 1945. február 21. –) német öttusázó. Nyugat-Németország színeiben vett részt az 1972. évi és az 1976. évi nyári olimpiai játékokon.

Források 
sports-reference

1945-ben született személyek
Szász-anhaltiak
Öttusázók
NSZK-beli olimpikonok
Élő személyek